Bischlags ist der Ortsname von

 Bischlags (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bischlags (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern